NO steht für:
 Nationale Offensive, ein in Deutschland verbotener rechtsextremer Verein
 Nautischer Offizier, auch Nautischer Schiffsoffizier, ein leitender Seemann in der Handelsschifffahrt
 Neue Oberschule, bilinguales Gymnasium in Braunschweig
 „normally open“, Bezeichnung für einen Arbeitskontakt eines Relais, der bei stromloser Spule geöffnet ist 
 Nordost oder Nordosten, eine Nebenhimmelsrichtung, die die Winkelhalbierende zwischen den Richtungen Nord und Ost darstellt
 Norwegen (ISO-3166-1-Code)
 Nord (Kamerun) (ISO-3166-2:CM-Code), Region in Kamerun
 Département Nord-Ouest (ISO-3166-2:HT-Code), Département im Nordwesten von Haiti
 Komitat Nógrád (ISO-3166-2:HU-Code), Komitat (Verwaltungsbezirk) in Nordungarn
 Provinz Novara (ISO-3166-2:IT-Code), Provinz in der italienischen Region Piemont
 Stickstoffmonoxid, als Formelzeichen für ein farbloses und giftiges Gas 
 Tijuana No!, mexikanische Band (ehemaliger Name)
 U-Bahnhof Nordostbahnhof der Nürnberger U-Bahn  
 Atlantis (Fluggesellschaft), deutsche Charterfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Black English, bis 2014 unter dem Namen NO auftretend

NO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Thessaloniki, für künftige Zulassungen freigehalten
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Italien: Provinz Novara
 Polen: kreisfreie Stadt Olsztyn
 Slowakei: Okres Námestovo

No, No. bzw. Nō steht für:
 Nobelium, chemische Element 
 Numero-Zeichen (№)
 die vereinfachte Schreibweise des Numero-Zeichens
 (altägyptisch) Theben; siehe Theben (Ägypten)
 Nō, traditionelle Schauspiele in Japan 
 No!, Originaltitel eines chilenischen Films aus dem Jahr 2012
 No & ich, Roman von Delphine de Vigan aus dem Jahr 2007
 No (Kana), Kana-Zeichen

No ist der Familienname folgender Personen:
 No Kum-sok (1932–2022), nordkoreanischer Kampfpilot
 No Sang-rae (* 1970), südkoreanischer Fußballspieler und -trainer

no bzw. .no steht für:
 norwegische Sprache (ISO-639-1-Code)
 eine Interjektion („ja“) in Thüringen, Sachsen und im lausitzischen Dialektgebiet, siehe Nu (Interjektion)
 die lateinische Schreibweise des japanischen Silbenzeichens の, etwa mit der Bedeutung „von“
 Fujiwara no Tadamichi
 Fujiwara no Tadazane

.no steht für:
 .no, Top-Level-Domain von Norwegen

Siehe auch:
 Dr. No
 Nõo
 Neau

Abkürzung